Vedisch kann sich beziehen auf:
 Veda, auch Veden, eine Sammlung religiöser Texte
 Vedische Sprache